Saint-Sever-du-Moustier é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aveyron. Estende-se por uma área de 26,03 km².

Demografia 

Comunas de Aveyron